El término Paquito puede referirse a:

Personas 
 Paquito Navarro (1989-), jugador profesional de pádel español;
 Paquito Busto (1891-1954), actor uruguayo;
 Paquito Cano (1928-), actor español;
 Francisco Gabriel Escudero Martínez, Paquito (1966-), futbolista español;
 Francisco García Gómez, Paquito (1938-), futbolista y entrenador español;
 Paquito Guzmán (1939-), músico puertorriqueño;
 Paquito Montaner (1894-1945), beisbolista puertorriqueño;
 Francisco Moreno Gómez, Paquito (1942-2013), futbolista español;
 Paquito D'Rivera (1948-), músico cubano;
 José Francisco Sánchez González, Paquito (1964-), futbolista español;
 Francisco Franco Bahamonde, Paquito (1892-1975), dictador español.

Otros 
 Paquito, publicación mexicana de historietas;
 Paquito el Chocolatero, pasodoble español.